Фридрих VI может относиться к:
 Фридрих VI (герцог Швабии) (1167—1191) — герцог Швабии
 Фридрих VI (бургграф Нюрнберга) (1371—1440) — бургграф Нюрнберга
 Фридрих VI (маркграф Баден-Дурлаха) (1617—1677) — маркграф Баден-Дурлаха
 Фредерик VI (1768—1839) — король Дании и Норвегии
 Фридрих VI (ландграф Гессен-Гомбурга) (1769—1829) — ландграф Гессен-Гомбурга